Меморіал Вугара Гашимова 2016 — 3-й міжнародний шаховий турнір, присвячений пам'яті азербайджанського шахіста Вугара Гашимова, що проходив з 25 травня по 6 червня 2016 року в Шамкірі (Азербайджан).

Категорія турніру — ХХ (середній рейтинг — 2735,7).
Переможцем турніру став азербайджанець  Шахріяр Мамед'яров.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на травень 2016 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Тай-брейк 
 Шахріяр Мамед'яров — Фабіано Каруана — 2½-1½.

Посилання 
 Офіційний сайт Меморіалу Вугара Гашимова 
  Меморіал Гашимова на ChessPro.ru

Примітки 

Шахові турніри 2016
Шахи в Азербайджані
Травень 2016
Червень 2016